Mazzieri ist der Familienname folgender Personen:
 Luca Mazzieri (* 1959), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Marco Mazzieri (* 1959), italienischer Regisseur und Drehbuchautor